Anobothrus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Levinsen 1884. Anobothrus ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Anobothrus